В этом списке представлены микропроцессоры фирмы Intel, выпущенные под названием Pentium Dual-Core и более поздние. Ныне Intel отказалась от марки Pentium Dual-Core и, даже процессоры, выпускавшиеся с надписью Dual-Core, на сайте ark.intel.com именуются просто Pentium. Неизбежно, это внесло путаницу в списки. Но, тем не менее, очевидна нецелесообразность отрицания существования марки Pentium Dual-Core с точки зрения хронологии всей марки Pentium; также — объединение более поздних, чем Dual-Core, процессоров с первым поколением этой марки.

В этом списке когда-либо называвшиеся Dual-Core процессоры обозначены Pentium Dual-Core, прочие — просто Pentium.

«Настольные» процессоры

Микроархитектура Core

Двухъядерные настольные процессоры

«Allendale», «Conroe» (65 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation)

|}

«Wolfdale-3M» (45 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation).
 Процессоры E5300 E5400 в зависимости от маркировки поддерживают Intel Virtualization Technology (VT-x). Процессор E5500 любой маркировки поддерживает VT-x.

|}

 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x.
Ранее серия E6xxx относилась к семейству Conroe, отличалась более низкими частотами и именовалась как Core 2 Duo.

|}

Серия E6xxx появилась в мае 2009 года и была представлена процессором Е6300 — 2,8 ГГц. В августе 2009 года к нему прибавился и E6500 — 2.93 Ггц. Процессоры имеют ядра Wolfdale-2M и частоту системной шины 1066 МГц, а также поддерживает Intel® Virtualization Technology. Эта технология также была добавлена в некоторые процессоры E5300(спецификация SLGTL).

Микроархитектура Nehalem (Westmere)

Двухъядерные настольные процессоры

«Clarkdale» (32 нм) 
 Основаны на микроархитектуре Westmere
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Smart Cache.
 CPU — 32нм, GPU — 45нм.
 Транзисторов в CPU: 382 млн.
 Площадь чипа CPU: 81 мм²
 Транзисторов в GPU: 177 млн.
 Площадь чипа GPU: 114 мм²

|}

Микроархитектура Sandy Bridge

«Sandy Bridge» (32 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Smart Cache.
 HD Graphics(Sandy Bridge) содержит 6 исполнительных процессоров (EU), также как и HD Graphics 2000, но не поддерживает следующие технологии: Intel Quick Sync Video, InTru 3D, Clear Video HD, Wireless Display, а также 3D Video.
 Транзисторов: 624 или 504 миллиона
 Площадь чипа: 149 или 131 мм²

|}

Мобильные процессоры

Микроархитектура Core

Двухъядерные мобильные процессоры

«Yonah», (65 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), XD bit (an NX bit implementation)

|}

«Merom-2M» (65 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation)

|}

«Penryn-3M», «Penryn-L» (45 нм) 
 Основаны на микроархитектуре Penryn
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation)
 Площадь чипа: 82 мм²
 Степпинги: R0

|}

 Микроархитектура Nehalem (Westmere) 

 «Arrandale» (32 нм) 
 Основаны на микроархитектуре Westmere
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Smart Cache FSB заменена на DMI.
 Площадь чипа: 81 мм²
 Транзисторов: 382 миллиона
 Площадь встроенных контроллера памяти и графической части: 114 мм²
 Транзисторов: 177 миллионов
 Степпинги: C2, K0

|}

 «Sandy Bridge» (32 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Smart Cache.''
 HD Graphics(Sandy Bridge) содержит 6 исполнительных процессоров (EU), также как и HD Graphics 2000, но не поддерживает следующие технологии: Intel Quick Sync Video, InTru 3D, Clear Video HD, Wireless Display, а также 3D Video.
 FSB заменена на DMI.
 Площадь чипа: 149 или 131 мм²
 Транзисторов: 624 или 504 миллиона

|}

Примечания

См. также 
 Список микропроцессоров Intel
 Pentium Dual-Core

Intel
Продукты Intel